Brunsviga Göttingen steht für folgende Studentenverbindungen:
 Corps Brunsviga Göttingen
 Burschenschaft Brunsviga, Göttingen